Принцеза Маргарита од Бадена (; Салем, Баден-Виртемберг 14. јул 1932 — 15. јануар 2013) била је прва супруга принца Томислава Карађорђевића (1928—2000).

Порекло 

Рођена је као принцеза Маргарита Алиса Тајра Викторија Марија Луиза Схоластика од Бадена. Њен отац био је маргроф (принц) Бертхолд од Бадена (1906—1963), а мајка принцеза Теодора од Грчке и Данске (1906—1969), старија сестра принца Филипа од Единбурга (1921–2021) (мужа краљице Елизабете II), тако да је Маргарита прва рођака Чарлса III.

Њени деда и баба и деда су принц Максимилијан од Бадена (1867—1929) који је једно време био и немачки канцелар (1918), и Марија Лујза од Хановера (1879—1948), унука данског краља Кристијана IX.

Њени деда и баба по мајци били су принц Андреј од Грчке (1882—1944) син грчког краља Ђорђа I, и принцеза Алиса од Батенберга (1885—1969).

Поред наведених потиче и од краљева Велике Британије, Хановера, Шведске, Пруске, Баварске као и од царске породице Русије. По свом пореклу је такође и рођака свог супруга принца Томислава јер обоје потичу од Британске краљице Викторије.

Брак и деца 
Почетком јуна 1957. удала се за принца Томислава Карађорђевића, средњег сина југословенског краља Александра и краљице Марије. У овом браку имали су двоје деце:
 Никола Карађорђевић (15. март 1958)
 Катарина Карађорђевић (28. новембар 1959)

Њихов брак је разведен 1982. године (по неким подацима 13. новембра 1981).

Умрла је 15. јануара 2013. у Лондону, помен је одржан у цркви Светог Саве у Лондону 24. јанаура 2013.

Породично стабло

Породица

Супружник 

 брак разведен 1982. године

Деца

Референце

Спољашње везе 

 Генеалогија Маргарите од Бадена
 Генеалогија Маргарите од Бадена
 Фотографије са венчања 1957. године
 -{In Memorium: Princess Margarita of Baden (1932—2013)}-

Рођени 1932.
Умрли 2013.
Карађорђевићи
Династија Церинген